Георгий Диомидович Арошидзе (; ) — советский футболист, нападающий.

В футбол начал играть в Батуми в 1936 году. Сначала выступал за юношеские команды, а затем перешёл в «Динамо». С 1939 года — в минской команде «Динамо» — помог выйти команде в высшую лигу, но закрепиться в составе не сумел и вернулся в Батуми. В годы войны переехал в Тбилиси. С 1945 года выступал за тбилисскую команду спортивного общества «Динамо», а затем за «Спартак».

Достижения 
командные
 Чемпионат СССР по футболу
 бронзовый призёр (2): 1946, 1947

 Кубок СССР по футболу
 Финалист: 1946

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Батуми